Цезарево — деревня, Гродзянский сельсовет Осиповичского района Могилёвской области Белоруссии.
 Цезарево — деревня, Каменичский сельсовет Осиповичского района Могилёвской области Белоруссии.
 Цезарево — деревня в Можайском районе Московской области;